de Latijnse naam voor ijzer
 Ferrum (Virginia), een plaats in de VS